Lustrationsgesetz bezeichnet:

 Lustrationsgesetz (Ukraine), Gesetz zur Reinigung der Kader in der Ukraine

Siehe auch:

 Lustration